Kassila peut désigner :
 Kassila, une localité au Burkina Faso
 Kassila, un village au Sénégal